Бондаревская может означать:

Топоним 
 Бóндаревская — пещера, расположенная в горном массиве Фишт на территории Адыгеи, на левом берегу реки Курджипс.

Фамилия Бондаревская, Евгения Васильевна (1931—2017) — советский и российский педагог; доктор педагогических наук, академик Российской академии образования (2001).
 Бондаревская, Ольга Анатольевна — поэт, журналист, преподаватель старо-славянского языка; кандидат филологических наук (2008);
 Бондаревская, Таисия Павловна (1924—2013) — советский и российский историк-архивист, ведущий научный сотрудник ЦГАИПД СПб; доктор исторических наук.

См. также 
 
 
 Бондаровская